Die Division 1 1935/36 war die vierte Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde der Racing Club Paris.

Erster Spieltag war der 22. August 1935, letzter Spieltag der 24. Mai 1936. Die offizielle „Winterpause“ dauerte vom 26. Dezember bis zum 19. Januar – allerdings hatten sich Lille und Alès darauf geeinigt, ihr Spiel am 29. Dezember auszutragen.

Modus 

Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 14. Platz abgeschlossen hatten, und die beiden Aufsteiger aus der zweiten Division, US Valenciennes-Anzin und CS Metz.

Vereine 

In dieser Saison spielten folgende Mannschaften um den Meistertitel:

 vier Klubs aus dem äußersten Norden (Excelsior AC Roubaix, Olympique Lille, der SC Fives und US Valenciennes-Anzin),
 zwei aus Paris (Racing Club, Red Star Olympique),
 vier aus dem Nordosten (Titelverteidiger FC Sochaux, FC Mulhouse, Racing Strasbourg, CS Metz),
 einer aus dem Nordwesten (Stade Rennes UC),
 fünf aus der Mittelmeerregion (FC Sète, Olympique Alès, Olympique Marseille, AS Cannes und FC Antibes).

Saisonverlauf 

Es galt die Zwei-Punkte-Regel; bei Punktgleichheit gab der Torquotient den Ausschlag für die Platzierung.

Die Saison begann mit einem Paukenschlag, als Titelverteidiger Sochaux den Aufsteiger aus Valenciennes mit 12:1 demontierte, einem Ergebnis, das bis in die Gegenwart (2012) der höchste Sieg in der Ligageschichte geblieben ist. Doch Verletzungen, insbesondere die von „Trello Abegglen“, und eine wache Konkurrenz verhinderten, dass die „Werkself“ von Peugeot mit dem Firmenlogo im Klubwappen (les Lionceaux) sich frühzeitig abzusetzen vermochte. So wechselten sich während der Hinrunde auch Sète, Roubaix und Lille an der Tabellenspitze ab.

Nach der Winterpause waren es die Elsässer aus Strasbourg, die sich angesichts von bis zu drei Punkten Vorsprung berechtigte Hoffnungen auf einen Titelgewinn machen durften. Dann allerdings schlug die Stunde des Racing Club aus der Hauptstadt. Dort hatte Trainer Sid Kimpton das WM-System eingeführt, und die Mannschaft besaß auch die Spieler, um es umzusetzen. Auf den ersten Blick aufgrund der Manndeckung eher unattraktiv, bewies Racing am Ende mit 81 erzielten Treffern, dass es durchaus erfolgreich und ansehnlich gespielt werden konnte. Dabei hatte Stammtorhüter Hiden sich bis Ende Februar geweigert, seinen Vertrag zu erfüllen, war sogar nach Wien zurückgefahren und musste während der ersten 22 Punktspiele durch Francis Roux ersetzt werden. Am drittletzten Spieltag entführte Paris durch einen Treffer Mathés die Punkte von der Meinau und profitierte zudem davon, dass die verbliebenen Titelkonkurrenten Strasbourg und Lille auch danach weiter schwächelten. Nachdem der Verein des Präsidenten Jean Bernard-Lévy Anfang Mai bereits das Pokalendspiel gewonnen hatte, wurde Racing Paris Meister und zweiter Doublé-Gewinner nach dem FC Sète 1934.

In der unteren Tabellenhälfte erwiesen sich Mulhouse, Red Star, Valenciennes und Alès als zu wenig stabil. Auch hier fiel erst am letzten Spieltag die Entscheidung, und das hauchdünn: Red Star bewahrte lediglich das geringfügig bessere Torverhältnis vor dem Abstieg. Zur folgenden Saison 1936/37 wurden Valenciennes und Alès durch die Zweitdivisionäre FC Rouen und Racing Roubaix ersetzt. Damit war die Industriestadt von der belgischen Grenze neben dem benachbarten Lille die zweite, die über zwei Klubs im fußballerischen Oberhaus Frankreichs verfügte.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Die Spieler des Meisters 

Während der Saison waren folgende 21 Spieler zum Einsatz gekommen (in Klammern: Zahl der Punktspiele): Maurice Banide (26), Bohé (4), Branca (4), Raymond Couard (1), Roger Couard (22), Edmond Delfour (30), Raoul Diagne (28), Maurice Dupuis (11), Fournis (1), Marcel Galey (3), Jean Gautheroux (8), Rudolf Hiden (8), Auguste Jordan (30), Frederick Kennedy (29), Jules Mathé (12), Robert Mercier (18), Henri Ozenne (11), Francis Roux (22), Roland Schmitt (18), Émile Veinante (27), Aleksandar Živković (7)

Racings 81 Treffer erzielten: Roger Couard 23, Kennedy 19, Mercier 8, Ozenne 8, Mathé 7, Živković 5, Veinante 4, Jordan 3, Delfour 2, Bohé 1, dazu ein Eigentor

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 

 Division 2 1935/36
 Coupe de France 1935/36

Literatur 

 Almanach du football éd. 1935/36. Paris 1936
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Anmerkungen und Nachweise 

1935/36
Fußballsaison 1935/36